Жан Жак Прадье (иногда также Джеймс Прадье; ; , Женева, Швейцария — , Буживаль, Франция) — французский художник и скульптор швейцарского происхождения.

Биография 

В 1807 году уехал в Париж, учился живописи у Франсуа Жерара, затем скульптуре у Фредерика Лемо. В 1813 году был удостоен Римской премии и последующие пять лет провёл в Риме.

По возвращении в Париж Прадье дебютировал в Салоне в 1819 году и стал заметной фигурой в художественном мире Франции. Он также обучался у Жана Огюста Доминика Энгра. С 1827 года он был профессором в Школе изящных искусств, регулярно принимал участие в парижских Салонах. В круг его друзей входили поэты-романтики: Мюссе, Гюго, Готье. В салоне, собиравшемся в мастерской Прадье, царила его подруга, актриса Жюльетта Друэ, ставшая в 1833 года многолетней постоянной спутницей Гюго. Выставленная в следующем году на Салоне скульптурная группа Прадье «Сатир и вакханка» вызвала скандал, поскольку многие увидели в персонажах сходство с самим скульптором и его бывшей любовницей (Прадье уже изображал Друэ в аллегорическом виде — как статую города Страсбурга в скульптурной группе на площади Согласия); это произведение Прадье было приобретено Анатолием Демидовым для его виллы во Флоренции, также им был заказан памятник его брату Павлу Николаевичу, умершему в 1840 году. Погребальная скульптура представляла собой Распятие Христово, первоначально она была размещена в Санкт-Петербургской усыпальнице Демидовых в Александро-Невской лавре, и уже в 1875 году, сыном Павла Николаевича, Павлом Павловичем Демидовым была перенесена в Выйско-Никольскую церковь города Нижнего Тагила.

Среди других известных работ Прадье были статуи и бюсты королей (Людовика XVIII, Луи-Филиппа) и герцогов Орлеанских, множество скульптур на античные темы. Прадье участвовал в создании скульптурного убранства Триумфальной арки и Дома Инвалидов. Его манера тяготела гораздо более к классицизму, чем к набирающему силу романтизму: Гюстав Флобер в 1846 году отзывался о Прадье как о «великом художнике, настоящем греке».

Примечания

Литература 
 
 

Художники Франции
Скульпторы Франции
Лауреаты Римской премии
Похороненные на кладбище Пер-Лашез